Скибинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Скибинцы — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Скибинцы — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Скибинцы — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Скибинцы — село в Чернухинском районе Полтавской области.